Рафаэль Надаль — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Второй раунд)  Рафаэль Надаль (Титул)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Жиль Симон (Четвёртый раунд)
  Хуан Монако (Второй раунд)
  Джон Изнер (Второй раунд)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)

<li> Милош Раонич (Четвёртый раунд)
<li> Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
<li> Томми Хаас (Четвёртый раунд)
<li> Андреас Сеппи (Третий раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)
<li> Александр Долгополов (Второй раунд)
<li> Сэм Куэрри (Четвёртый раунд)
<li> Ежи Янович (Третий раунд)
<li> Жереми Шарди (Второй раунд)
<li> Мартин Клижан (Второй раунд)
<li> Флориан Майер (Третий раунд)
<li> Жюльен Беннето (Второй раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li> Михаил Южный (Второй раунд)
<li> Григор Димитров (Третий раунд)
<li> Марди Фиш (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2013